Доња Трепча може бити:

 Доња Трепча (Чачак), село у околини Чачка са 1018 становника
 Доња Трепча (Никшић), насеље у општини Никшић у Црној Гори са 61 становника